

Osobe
 Ivan Filipović, graditelj (druga pol. XV. st.)
 Ivan Filipović, pedagog, pisac i leksikograf (1823. — 1895.)
 Ivan Filipović, kemijski inženjer (1911. — 1998.)
 Ivan Filipović, arhivist (1936. — 1974.)
 Ivo (Ivan) Filipović, novinar (1918.)
 Ivan Filipović Grčić, svećenik i književnik (oko 1660. - nakon 1715.)

Ostalo
 Komorni zbor Ivan Filipović
 Nagrada Ivan Flipović